Цыгуровы — семья советских и российских хоккеистов и тренеров, отец и два сына:

 Цыгуров, Геннадий Фёдорович (1942—2016) — советский хоккеист, тренер по хоккею с шайбой.
 Цыгуров, Денис Геннадьевич (1971—2015) — российский хоккеист и тренер.
 Цыгуров, Дмитрий Геннадьевич (род. 1967) — советский хоккеист, защитник.